The Price of Folly – serial cinematografico del 1918 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Price of Folly – film del 1937 diretto da Walter Summers